1997 Голяма награда на Испания е 27-ото за Голямата награда на Испания и шести кръг от сезон 1997 във Формула 1, провежда се на 25 май 1997 година на пистата Каталуня в Барселона, Испания.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класирането след състезанието 

 Класирането при пилотите

 Класиране при конструкторите

Бележки 
 Това е последен подиум за Оливие Панис.

Източници 
 

Голяма награда на Испания